

Patronyme 

 Egon Brecher (1880-1946), acteur de théâtre et de cinéma et réalisateur tchécoslovaque.
 Gustav Brecher (1879-1940),  compositeur, chef d'orchestre et musicologue allemand.
 Kenneth Brecher (19?-), astrophysicien américain.
 Michael Brecher (1925-2022), politologue et professeur québécois.
 Yanick Brecher (1993-), footballeur suisse.

Voir aussi 
 (4242) Brecher, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes